Polito ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Polito (* 1981), deutscher Schauspieler und Fernsehmoderator
 Ciro Polito (* 1979), italienischer Fußballtorhüter
 Gene Polito (1918–2010), US-amerikanischer Kameramann
 Jon Polito (1950–2016), US-amerikanischer Schauspieler
 Juan Polito (1908–1981), argentinischer Tangopianist, Bandleader, Arrangeur und Komponist
 Karyn Polito (* 1966), US-amerikanische Politikerin
 Sol Polito (1892–1960), US-amerikanischer Kameramann

 Vincenzo Polito (* 1926), italienischer Wasserballspieler

POLITO ist die Abkürzung für:
 die Polytechnische Universität Turin, siehe Politecnico di Torino

POLITO